Vladimir Andreevič Konstantinov – politico russo
 Vladimir Nikolaevič Konstantinov – hockeista su ghiaccio russo